M32 (латиницей) может означать:

 M 32 — карликовая эллиптическая галактика в созвездии Андромеды
 M32 Milkor — ручной многозарядный полуавтоматический гранатомёт южноафриканского производства